Зубков Віктор Захарович — радянський футболіст, захисник та тренер.
 Зубков Віктор Олексійович — російський політичний діяч, голова уряду РФ (з 14 вересня 2007 по 7 травня 2008).